Treći rang prvenstva Bosne i Hercegovine u nogometu u sezoni 2015./16. čine Druga liga Federacije BiH i Druga liga Republike Srpske.

Druga liga Federacije BiH

Centar 

 Izvori: 
 NS Federacije BiH 
 sportsport.ba

Jug 

 Izvori: 
 NS Federacije BiH, ljestvica 
 NS Federacije BiH, rezultati 
 sportsport.ba

Sjever 

 Izvori: 
 NS posavske županije 
 nize-lige.info 
 sportsport.ba

Zapad 

 Izvori: 
 NS Federacije BiH, ljestvica 
 NS Federacije BiH, rezultati 
 sportsport.ba

Druga liga Republike Srpske

Poveznice

Izvori 

  

2015-16
 3